Бори́с Фёдоров:
 Фёдоров, Борис Алексеевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Фёдоров, Борис Владимирович (1948—2014) — советский и российский художник по стеклу.
 Фёдоров, Борис Григорьевич (1958—2008) — российский управленец, политик.
 Фёдоров, Борис Михайлович (1794—1875) — российский поэт и детский писатель.
 Фёдоров, Борис Павлович (1941—2010) — советский и украинский шашист.
 Фёдоров, Борис Фёдорович (1922—1984) — советский художник.